Falda steht für:
 Falda (liturgische Kleidung), päpstlicher Halbrock
 Giovanni Battista Falda (1643–1678), italienischer Zeichner, Kupferstecher und Drucker

La Falda steht für:
 La Falda, Stadt in der Provinz Córdoba, Argentinien
 La Falda (San Juan), Ort in der Provinz San Juan, Argentinien